Сент-Ама́н-сюр-Севр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 95 км на захід від Пуатьє, 70 км на північний захід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 520 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1345,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Аман-сюр-Севр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман-сюр-Севр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр